Il singolare del torneo di tennis Melbourne Indoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marty Davis che ha battuto in finale Paul Annacone 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Annacone (finale)
 Ben Testerman (semifinali)
 Matt Mitchell (secondo turno)
 Brian Teacher (secondo turno)

 Terry Moor (primo turno)
 Marty Davis (campione)
 Kelly Evernden (primo turno)
 Nduka Odizor (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Melbourne Indoor 1985